Ostergraben ist ein Gewässername:
 Ostergraben (Helme), linker Zufluss der Helme bei Kleinwechsungen, Gemeinde Werther, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Ostergraben (Schliersee), nordöstlicher Zufluss des Schliersees in Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Oster
 Osterbach